

Personnalités 
 Michael O'Halloran (1991-), footballeur écossais 
 Michael O'Halloran (1893–1960), homme politique britannique
 Michael O'Halloran (1933–1999), homme politique britannique
 Michael O'Halloran (1933–1999), homme politique australien